Шайдуллин — фамилия; имеет женскую форму Шайдуллина.

Известные носители 
 Шайдуллин, Айдар Мирсаетович (род. 1977) — премьер театра «Кремлёвский балет», заслуженный артист Российской Федерации.
 Шайдуллин, Рафаиль Валеевич (род. 1960) — российский историк.



См. также 
 Шайдулин